L'édition 2022 du tournoi de tennis de San José se déroule du 1 au  sur dur en extérieur. Il s'agit d'un tournoi de la catégorie WTA 500.

Faits marquants

Forfaits 
  Ekaterina Alexandrova, remplacée par  Zhang Shuai
  Danielle Collins, remplacée par  Naomi Osaka
  Alizé Cornet, remplacée par  Zheng Qinwen
  Garbiñe Muguruza, remplacée par  Caroline Dolehide

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 

En simple, la Russe Daria Kasatkina, s'adjuge son  de la saison face à l'Américaine Shelby Rogers sur le score de 6-7, 1-6, 2-6. Il s'agit de son .

En double, la paire Chinoise Xu Yifan/Yang Zhaoxuan remporte le titre face à la paire Shuko Aoyama/Chan Hao-ching sur le score de 7-5, 6-0.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San José
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Événement sportif à San José (Californie)
San José
Tennis aux États-Unis en 2022
Sport en Californie en 2022
Sport aux États-Unis en août 2022
Tennis en août 2022